Le Championnat du Portugal de football 1996-1997 est la  de la compétition qui voit le sacre du FC Porto.

Le meilleur buteur de la saison est le joueur brésilien Mário Jardel, qui inscrit 30 buts avec le FC Porto.

Classement 

 

|}

Voir aussi 
 Championnat du Portugal de football D2 1996-1997
 Coupe du Portugal de football 1996-1997

Résultats

Liens externes 
 Portugal 1996-97 sur leballonrond.fr

Championnat du Portugal de football
Portugal
Football D1
Football D1